Glacier Strait kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Glacier Strait (strömfåra i Antarktis),

Kanada 

 Glacier Strait (strömfåra i Kanada), Nunavut, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar